Родное () — село в Алёшковском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 96 человек. Почтовый индекс — 75108. Телефонный код — 5542. Код КОАТУУ — 6525085003.

Местный совет 
75140, Херсонская обл., Алёшковский р-н, с. Тарасовка, ул. Садовая, 99

Ссылки 
 Родное на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Алёшковского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Переименованные населённые пункты Украины
Появились в 1912 году на Украине
XX век в Херсонской области